Zooallee 2 steht für:

 Wohnhaus Zooallee 2, denkmalgeschütztes Wohnhaus in Magdeburg in Sachsen-Anhalt
 Gärtnerei Zooallee 2, denkmalgeschütztes Gärtnereigebäude in Magdeburg in Sachsen-Anhalt